Trail peut faire référence à :

Sport 
 trail, un type de moto capable de rouler aussi bien en tout-terrain que sur la route ;
 trail, course à pied sur terrain accidenté ; voir aussi ultra-trail.

Toponyme 
 Trail, ville de Colombie-Britannique, au Canada ;
 Trail, ville américaine dans le Minnesota.

Sigle 
Le sigle TRAIL peut faire référence à :
 TRAIL (tumor-necrosis-factor related apoptosis inducing ligand), une cytokine.

Divers 
 hippie trail, voyage fait par les hippies aux sources de leur mouvement.